Hjartøy kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Hjartøy (ö i Antarktis),

Norge 

 Hjartøya (ö i Norge, Steigen), Nordland fylke, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar